Verouderde spelling voor de rivier de Maas
 Kamer van de WIC in Rotterdam, ook bekend als Kamer van de Maze
 Maze (Belgische band), Belgische post-punkband
 Maze (Amerikaanse band), Amerikaanse soulband

Zie ook 
 Mazé, plaats in Frankrijk